Gertel ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Gertel (* 1961), deutscher Boxer
 Stefan Gertel (* 1960), deutscher Boxer
 Willi Gertel (* 1945), deutscher Botaniker

Gertel bezeichnet außerdem:
 ein Messer für den Gartenbau und den Forst, siehe Hippe (Werkzeug)
 eine historische Schlagwaffe (Kriegsgertel), siehe Hippe (Waffe)